FPP puede referirse a:

Frontera de posibilidades de producción, una gráfica que muestra las diferentes cantidades de dos bienes que una economía puede eficientemente producir con unos recursos productivos limitados.
Fecha Probable de Parto, fecha que mediante las ecografías se puede estimar como conclusión del embarazo.
Frente Patriótico para el Progreso, un partido político de la República Centroafricana.

Siglas